Teruel heißen in der Geografie
 Teruel, Stadt in Aragón, Spanien
 Teruel (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Comunidad de Teruel, die dazugehörige Comarca (Verwaltungsgebiet)
 Provinz Teruel, die dazugehörige Provinz
 Teruel (Huila), Stadt in Kolumbien
 Teruel (Krater), Krater auf dem Asteroiden (253) Mathilde

Teruel ist der Familienname folgender Personen:
 Eloy Teruel (* 1982), spanischer Radrennfahrer
 Ricardo Teruel (* 1956), venezolanischer Komponist

Sport
 CD Teruel, ein spanischer Fußball-Verein aus Teruel in Aragonien
 CAI Teruel, ein spanischer Volleyball-Verein aus Teruel in Aragonien

Sonstiges
 Flughafen Teruel, ein ziviler Flughafen in der Autonomen Gemeinschaft Aragonien im Nordosten Spaniens
 Sierra de Teruel, ein spanisch-französischer Film über den Spanischen Bürgerkrieg aus dem jahr 1938/39
 Schlacht von Teruel, vom 15. Dezember 1937 bis zum 27. Februar 1938 während des Spanischen Bürgerkriegs statt
 Kraftwerk Teruel, ein im Jahr 1981 in Betrieb genommenes braunkohlebefeuertes Großkraftwerk in der Gemeinde Andorra bei Teruel in Spanien.
 Teruel (Raketenwerfer), ein Mehrfachraketenwerfer aus Spanien.